Бурмосово — название населённых пунктов:

Россия 
 Бурмосово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бурмосово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.